Le Compact Oxford English Dictionary peut se référer à l'une des deux livres publiés par Oxford University Press :
 Le Oxford English Dictionary, qui contient le texte intégral de l'Oxford English Dictionary photographiquement réduit pour tenir sur un ou deux volumes au lieu de 20 volumes pour les éditions classiques.
 Le , un volume unique d'un dictionnaire général.

Source de la traduction 

Homonymie